Доставалов — фамилия; имеет женскую форму Доставалова.
 Доставалов, Александр Васильевич (1963—2000) — российский военнослужащий, десантник, гвардии майор, Герой Российской Федерации.
 Доставалов, Владимир Иванович (род. 1933) — передовик производства, монтажник объектов атомной энергетики в СССР, Герой Социалистического Труда.
 Доставалов, Вячеслав Валерьевич (род. 1971) — председатель Арбитражного суда Курганской области.